Frederik eller Friedrich Rantzau kan henvise til flere personer:

 Frederik Rantzau (1590-1645) (1590-1645) – til Krapperup og Asdal, dansk godsejer
 Frederik Rantzau (1659-1723) (1659-1723) – dansk gehejmeråd, officer og godsejer
 Frederik Rantzau (1677-1726) (1677-1726) – dansk officer, godsejer og lensgreve
 Frederik Rantzau (1729-1806) (1729-1806) – dansk gehejmeråd, officer, godsejer og rigsgreve
 Frederik Rantzau (1744-1822) (1744-1822) – dansk officer, godsejer og lensgreve